Hasło to odnosi się do więcej niż jednego podmiotu:

Zachowania społeczne:
 rodzaj randki, zainicjowany najczęściej przez osoby trzecie, gdzie spotykają się dwie osoby wcześniej sobie nieznane

telewizja:
 Randka w ciemno – program rozrywkowy emitowany w TVP1 w latach 1992–2005

filmy:
 Randka w ciemno (film 2009) – polski film komediowy w reżyserii Wojciecha Wójcika
 Randka w ciemno (film 2007) – komediodramat w reżyserii Stanleya Tucci
 Randka w ciemno (film 2004) – hiszpański film komediowy w reżyserii Juana Calvo
 Randka w ciemno (film 1987) – amerykańska komedia romantyczna w reżyserii Blake’a Edwardsa